Río Laja puede referirse a los siguientes ríos:

 Río Laja (Bolivia), río del departamento de Santa Cruz, Bolivia.
 Río Laja (Biobío), río de la Región del Biobío, Chile.
 Río Laja (México), río del Estado de Guanajuato, México.
 Río Laja (Venezuela), en el Estado de Zulia, Venezuela.